Auftritt steht für:

 das Erscheinen eines Darstellers auf einer Bühne, siehe Auftritt (Darstellende Kunst)
 einen Teil eines Akts (oder Aufzugs) in einem Drama, siehe Szene (Theater)
 den (waagerechten) Abstand von zwei Treppenstufen, siehe Treppenstufe#Auftritt
 den (senkrechten) Höhenunterschied zwischen Straße und Gehweg an Bordsteinen im Straßenbau

Den Titel Auftritt trägt das Album
 Auftritt: Hannes Wader

Siehe auch